Erik Mortensen kan henvise til flere personer:

 Erik Mortensen (modeskaber) – Dansk modeskaber.
 Erik Mortensen (folketingsmedlem) – Tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet.